Contigo puede referirse a:

 «Contigo», canción de Danna Paola;
 Contigo, álbum de Sergio Rivero;
 Contigo, canción del álbum Nada es color de rosa de Yuridia;
 Contigo, canción de Rosana.
 Contigo, álbum de Upa Dance
 Contigo, álbum de Valeria Gastaldi
 Contigo (my baby), canción del álbum homónimo de Sergio Rivero;
 Cóntigo, concepto físico;
 Contigo!, revista de Brasil;
 Contigo, juego de tablero diseñado en 1974 por Frank Thibault;
 Torre Contigo, edificio en la Ciudad de México;
 Contigo, álbum de Pau Piqué
 Contigo, partido político peruano
 Contigo, canción de Joaquín Sabina.
 Contigo, canción de Sebastián Yatra y Pablo Álborán.